Sankt Ulrich am Pillersee, une commune autrichienne du Tyrol.
 Sankt Ulrich bei Steyr, une commune autrichienne du district de Steyr-Land en Haute-Autriche.
 Sankt Ulrich im Mühlkreis, une commune autrichienne du district de Rohrbach en Haute-Autriche.
 Sankt Ulrich am Waasen, une commune autrichienne du district de Leibnitz en Styrie.